Ла Палма Сола има више значења:

 Ла Палма Сола (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Палма Сола (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Палма Сола (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма Сола (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Палма Сола (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Палма Сола (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Палма Сола (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику